«Княгиня Лович» () — польский исторический художественный фильм, снятый в  году по мотивам одноименной повести В. Гонсиоровского.

Первый польский костюмированный фильм. Один из первых в Польше звуковых фильмов.

Другое название «Ноябрьская ночь».

Сюжет 
Вольная интерпретация жизни графини Жанетты (Иоанны) Грудзинской, морганатической жены наследника российского престола Константина Павловича, после вступления в брак получившей титул княгини Лович.

В ролях 
 Ядвига Смосарская — Жанетта Грудзинская, Княгиня Лович
 Сте́фан Я́рач — наследник российского престола Константин Павлович
 Юзеф Венгжин — Валериан Лукасиньский, офицер, заговорщик
 С. Грущинский — поэт А. Щигель
 Амелия Роттер-Ярнинская — мать Жанетты
 Лода Немижанка — служанка Жанетты 
 Ванда Яршевская — Гоноратка
 Алина Желиская 
 Витольд Кунцевич 
 Станислав Лапиньский
 Зыгмунт Хмелевский
 Артур Соха 
 Болеслав Межеевский  — ''офицер 
и др.

Ссылки 
 Фильм «Княгиня Лович» ()

Исторические фильмы Польши
Фильмы-биографии Польши
Чёрно-белые фильмы Польши
Экранизации повестей
Фильмы Мечислава Кравича
Фильмы Польши 1932 года